Paetsch oder Pätsch ist der Familienname folgender Personen:

 August Friedrich Gottlieb Paetsch (1798–1866), Arzt und Sanitätsrat
 August Paetsch (1817–1884), deutscher Theaterschauspieler
 Bruno Paetsch (1891–1976), deutscher Maler und Grafiker
 Gertrud Pätsch (1910–1994), deutsche Ethnologin und Philologin
 Hans Paetsch (1909–2002), deutscher Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher
 Nathan Paetsch (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Otto Paetsch (1878–1927), deutscher Buchhändler und Verleger
 Werner Pätsch (* 1926), deutscher Whistleblower

Siehe auch:

 Petsch
 Steingutfabrik Paetsch